Cette page contient les pages d'homonymie de E19 et E019.

Domaine militaire 
 HMS E19, un sous-marin de la Royal Navy.

Routes 
  Route européenne 19, traversant les Pays-Bas, la Belgique et la France ;
  Route européenne 019, au Kazakhstan.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres